Marian Rada (ur. w 1897) – starszy sierżant pilot Wojska Polskiego
 Marian Rada (ur. w 1960) – rumuński piłkarz i trener